Agostino Barbarigo (1419-1501), le 74 doge de Venise, en fonction de 1486 à sa mort en 1501 ;
 Agostino Barbarigo (1516-1571), un noble vénitien, amiral à la bataille de Lépante

Agostino Barbarigo peut aussi faire référence à deux sous-marins de la Regia Marina, la marine italienne :
 Agostino Barbarigo, de la classe Barbarigo lancé en 1917, et mis en service un mois avant la fin de la Première Guerre mondiale ;
 Agostino Barbarigo, de la classe Marcello lancé en 1938 et ayant participé à la Seconde Guerre mondiale.